Самуэль «Саму» Сайс Алонсо (; 22 января 1991, Мадрид, Испания) — испанский футболист, играющий на позициях атакующего полузащитника и нападающего испанского клуба «Жирона».

Большую часть карьеры провёл в фарм-клубах испанских команд, выступающих в Сегунде и Сегунде Б, а также в клубе «Уэска» из одноимённого города, за который сыграл 69 матчей и забил 15 мячей. В Ла Лиге на поле вышел лишь однажды в составе «Хетафе».

Карьера

Реал Мадрид 
Родившийся в Мадриде, Самюэль попал в футбольную структуру «Реала» в возрасте восьми лет. Дебют на футбольном поле состоялся в 2008 году — Саму вышел на поле в футболке второй команды Королевского клуба в матче Сегунды Б.

В сезоне 2010/2011, Самуэль ушёл в аренду в фарм-клуб «Севильи», выступавшей в том же дивизионе, однако во время трансферного окна был отозван из аренды и продолжил выступление за третью команду «Реала» в Терсере — четвёртом по силе дивизионе.

Мелилья и Хетафе 
17 августа, Саму подписывает контракт с командой Сегунды Б «Мелильей» с правом первоочередного обратного выкупа игрока «Реалом». Позже, в зимнее трансферное окно, футболист разрывает действующий контракт и заявляется за фарм-клуб «Хетафе». В этом же сезоне Сайс впервые выходит на поле в матче Ла Лиги — за 12 минут до конца матча против мадридского «Атлетико» при счёте 0:3 он заменил Хайме Гавилана.

Альмерия и Атлетико Мадрид 
8 июля 2013 года, Самуэль подписал контракт с "Альмерией B. В январе следующего года, он снова меняет команду — на этот раз уходит в «Атлетико Мадрид B».

Периодически Саму тренировался и даже заявлялся на матчи с основной командой «Атлетико», руководимой Диего Симеоне, однако на поле в официальном матче не вышел ни разу.

Уэска 
5 августа 2015 года Самуэль присоединяется к клубу «Уэска (футбольный клуб)», играющему в Сегунде. Через 17 дней он забьёт первый мяч в профессиональной лиге, однако его команда всё равно проиграет «Алавесу» со счётом 2:3;. В сезоне 2015/16 он забьёт ещё дважды за 30 выходов на поле.

В марте 2016 Саму продлевает контракт с арагонским до июня 2018 года. В следующем сезоне он записывает 12 забитых мячей за клуб в свой актив, в том числе благодаря этому его команда выходит в плей-офф за повышение в классе.

Лидс Юнайтед 
10 июля 2017 года, «Уэска» и «Лидс Юнайтед» достигают договорённости о трансфере Сайса. Тремя днями позже Лидс объявляет о подписании четырёхлетнего контракта с игроком. Самуэль дебютировал 9 августа в матче Кубка лиги против «Порт Вейла», в котором футболист сходу оформляет хет-трик, а его команда побеждает со счётом 4:1. Три забитых мяча Сайса в этом поединке стали первым хет-триком, оформленным в дебютном матче, с 1989 года, когда это сделал Карл Шутт. Дебют в Чемпионшипе состоялся тремя днями позже, в безголевой ничьей с «Престон Норт Энд».

19 августа Сайс открыл счёт мячам, забитым в лиге — он отметился одним из двух голов, забитых «Сандерленду».

Статистика

Клубная

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Севилья Атлетико»
Игроки ФК «Мелилья»
Игроки ФК «Хетафе B»
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Альмерия B»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид B»
Игроки ФК «Уэска»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Жирона»